Алтен:

 Алтен — община в Нидерландах в провинции Гелдерланд. 
 Алтен — город в провинции Гелдерланд (Нидерланды), административный центр общины Алтен.